Turck bezeichnet:
 ein deutsches Unternehmen, siehe Turck (Unternehmen)

Turck ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Turck († 2015), deutscher Unternehmer
 Heinrich Turck (1607–1669), Historiker, Annalist und Jesuit
 Tilman Turck (1980–2012), deutscher Jurist, siehe Mord im Amtsgericht Dachau
 Werner Turck († 2015), deutscher Unternehmer und Mäzen

Siehe auch: Turk, Thurk